Хрущёв (Хрущёва) — русская фамилия. Известные носители:

Хрущёв 
 
 
 Хрущёв, Андрей Фёдорович (1691—1740) — советник адмиралтейской конторы, «конфидент» А. П. Волынского.
 Хрущёв, Василий Михайлович (1882—1941) — советский учёный-электротехник.
 Хрущёв, Иван Максимович (1915—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хрущёв, Константин Дмитриевич (1852—1912) — минералог, геолог, петрограф-экспериментатор, геогност и педагог.
 Хрущёв, Леонид Никитович (1917—1943) — советский военный лётчик, сын Н. С. Хрущёва, погиб.
 Хрущёв, Никита Сергеевич (1894—1971) — первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы.
 Хрущёв, Николай Алексеевич (1748—1808) — вице-адмирал российского флота (декабрь 1807).
 Хрущёв, Сергей Никитич (1935—2020) — сын Н. С. Хрущёва, инженер-ракетчик.
 Хрущёв, Степан Иванович — стряпчий и воевода в правление царя Алексея Михайловича.



Другое 
 Хрущёв — название города Светловодска в 1961—1962 годах.
 «Хрущёв» — книга американского историка и политолога Уильяма Таубмана.

См. также 
 Хрущёвы — о дворянском роде
 Хрущов
 Хрущёвка (значения)
 Хрущево